Belén Rodríguez Kuhn (Uruguay, 23 de enero de 2007), conocida como Belu Rodríguez Kuhn, es una artista musical uruguaya de pop cristiano y worship. Galardonada del concurso Master Class de Teledoce en el año 2017.

Carrera 
A la edad de 10 años es seleccionada entre 1000 niños para participar en el concurso y programa de televisión Master Class del canal de 12 de TV Uruguay, siendo galardonada del mismo. Belu es una cantante de música cristiana que siempre lleva un mensaje donde adora a Dios con su voz a través de las letras de sus canciones.

Desde el año 2021 ha lanzado varios sencillos musicales los cuales llevan un sello evangelístico, entre estos se encuentran «Escucha Mi Corazón» (2021), «Me Desconecto» (2021), «Amor Del Cielo» (2022) y «Torpe Pecador» (2022)

Su más reciente lanzamiento se titula «Regresé Para Navidad» (2022), tema en colaboración con los artistas Mariannah y Diego, y la cantante argentina Sophiv.

En el año 2022 es nominada a los Premios Symphonic con la canción «Torpe Pecador» en la categoría Video del Año. Además fue seleccionada en la lista de Top 10 de videos musicales del 2022 en Symphonic Latino con el audiovisual «Torpe Pecador».

Lanzamientos 

 Regresé Para Navidad
 Luz En La Oscuridad
 Valor
 Ester
 Dentro De Mi Corazón
 Torpe Pecador
 Cielo
 Aunque Estaba Lejos
 Tocando Fuerte
 Amor Del Cielo
 Me Desconecto
 Escucha Mi Corazón

Reconocimientos 

 Concurso Master Class 2017 Teledoce Uruguay (Ganadora)
 Praise Music Awards 2022 - Cantante del Año (Nominación) 
 Praise Music Awards 2022 - Tiktoker del Año (Nominación)

Referencias 

Cantantes de música cristiana
Músicos cristianos